Bartholdi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gideon Bartholdi (1688–1768), Pädagoge
 Christian Friedrich Bartholdi (1644–1707), Bürgermeister zu Cölln 
 Christian Friedrich von Bartholdi (1668–1714), preußischer Geheimer Staatsminister, Präsident des Ober-Appellationsgerichts
 Frédéric-Auguste Bartholdi (1834–1904), französischer Bildhauer
 Friedrich Heinrich von Bartholdi (1677–1730), preußischer Wirklicher Geheimer Rat, Regierungspräsident von Halberstadt
 Gottfried Benjamin Bartholdi (1778–1819), preußischer Verschwörer

Siehe auch: Bartholdy